Gmina Ujazd bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Ujazd, der offizielle Name einer zweisprachigen Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Opole; siehe Gemeinde Ujest
 Gmina Ujazd (Powiat Tomaszowski), eine Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Łódź